Bear Creek Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bear Creek Butte (Nevada)
 Bear Creek Butte (Oregon)